A 2015-ös atlétikai világbajnokságon a férfi 50 kilométeres gyaloglás versenyszámának selejtezőit és döntőjét a Pekingi Nemzeti Stadionban rendezték. A győztes, a szlovák Matej Tóth lett.

Eredmény

Jegyzetek

Források
 Döntő 

2015-ös atlétikai világbajnokság